Dr. Henry Wald Bettmann (* 14. Januar 1868 in Cincinnati, Ohio; † 5. Dezember 1935 ebenda) war ein US-amerikanischer Schachkomponist.

Schachkomposition 
Bettmann war Bruder des Schachkomponisten Edgar Bettmann und der Cousin des Schachkomponisten Jacob Bettmann. Seine meistnachgedruckte Komposition ist der Babson-Task im Selbstmatt. Mehr als 150 seiner Kompositionen erschienen in Zeitungen, Zeitschriften und Fachbüchern.

Lösung:
1. c7–c8T Se7xc8
2. b7xc8T Kd6–d7
3. f7–f8T Kd7–d6
4. Tf8–d8 matt

Dreifache Unterverwandlung in einen Turm.

Privates 
Bettmann war Physiker und ein national bekannter Arzt für Innere Medizin. Er war Professor für Medizin und Mitglied der Fakultät des College der Medizin an der University of Cincinnati. Seine medizinischen Forschungsergebnisse veröffentlichte er in mehreren Artikeln. Als Sohn der jüdischen Eltern Bernhard (1846–1915) und Tillie Bettmann war er das zweitälteste von sieben Geschwistern.

Er starb am späten Donnerstagabend, dem 5. Dezember 1935, an einem Herzinfarkt, der ihn in seinem Haus in Vernon Manor ereilte. Er hinterließ neben seiner Ehefrau zwei Kinder.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kompositionen von Henry Wald Bettmann auf dem PDB-Server

Schachkomponist
US-Amerikaner
Geboren 1868
Gestorben 1935
Mann